Er più - Storia d'amore e di coltello (film), film del 1971 diretto da Sergio Corbucci e interpretato da Adriano Celentano.
Er più - Storia d'amore e di coltello (album), la colonna sonora del suddetto film.
Er più/Una storia d'amore e di coltello, singolo estratto dalla suddetta colonna sonora.